Rebus – gioco enigmistico
Rebus – film diretto da Nino Zanchin (1968)
Rebus – film diretto da Tomasz Zygadlo (1977)
Rebus – cortometraggio diretto da Nikola Stojanovic (1985)
Rebus – film diretto da Massimo Guglielmi (1989)
Rebus – programma di Odeon TV
Rebus –  (noti anche come WLS) insieme di simboli utilizzati nella comunicazione aumentativa e alternativa
Rebus – serie televisiva
Rebus – programma televisivo italiano del 2021
 Rebus – motore aeronautico italiano dei primi del 1900
 Rebus – dipinto di Tano Festa del 1979